De Six Nations Cup 2022 is een dartstoernooi georganiseerd door de England Darts Organisation (EDO), uitgevoerd onder auspiciën van de British Darts Organisation (BDO). Het toernooi werd gehouden van 17 juni 2022 tot en met 19 juni 2022 in het Normandy Hotel in Renfrew, Schotland.

Six Nations-opstellingen

Mannen

Vrouwen

Groepsfase vrouwen
vrijdag 17 juni 2022
Groep 1
  -  7-2
  -  3-6
  -  3-6

Groep 2
  -  4-5
  -  4-5
  -  5-4

Groepsfase mannen
zaterdag 18 juni 2022
Groep 1
  -  13-3
  -  5-13
  -  13-7

Groep 2
  -  7-13
  -  13-4
  -  13-6

Knock-out vrouwen en mannen
zondag 19 juni 2022
 5e / 6e plaats
  -  5-1 (vrouwen)
  -  13-7 (mannen)
 halve finale
  -  5-0 (vrouwen)
  -  5-4 (vrouwen)
  -  13-7 (mannen)
  -  13-6 (mannen)
 finale
  -  5-4 (vrouwen)
  -  11-13 (mannen)

Heren individueel

Laatste 32 tot finale

Vrouwen individueel

Laatste 16 tot finale

Externe link
Six Nations Cup

Six Nations Cup
Dartswedstrijd in Schotland
Darts in 2022